Abbazia di Santo Spirito – abbazia di Caltanissetta
 Abbazia di Santo Spirito dei Celestini – abbazia di Sulmona (AQ)
 Abbazia di Santo Spirito – abbazia di Comignago (NO)

Pagine correlate 

 Chiesa di Santo Spirito